Goltzius ist der Name von:

 Dominicus Goltzius (1644–1721), niederländischer Prediger
 Hendrick Goltzius (1558–1616), niederländischer Kupferstecher und Maler
 Hubertus Goltzius, auch Hubrecht Goltzius der Jüngere, (1526–1583), niederländischer Humanist, Numismatiker, Drucker, Kupferstecher und Maler
 Hubrecht Goltzius, auch Hubrecht Golz, († erste Hälfte 16. Jh.), niederländischer Maler
 Jakob Goltzius († 16. Jh.), deutscher Kupferstecher
 Julius Goltzius († Ende 16. Jh.), deutscher Kupferstecher

siehe auch
 Goltz